Увал

 Увал — вытянутая возвышенность с плоской, слегка выпуклой или волнистой вершиной и пологими склонами.
 Увал (манёвр) — (также уваливание) манёвр парусного корабля, при котором угол между направлением ветра и курсом растет.
 Увал — профессиональный жаргон военнослужащих. Согласно уставу внутренней службы — увольнение из расположения части (корабля). Краткосрочное, официально санкционированное передвижение военнослужащих находящихся на казарменном положении за территорией части (в пределах гарнизона где они проходят военную службу).

 Ува́л — топоним:
 Вятский Увал — возвышенность в Республике Марий Эл и Кировской области России.
 Коноваловский увал — горный хребет на Среднем Урале, вытянутый в меридианном направлении с севера на юг от реки Чусовой до верховьев Бардыма, длиной до 70 км.
 Северные Увалы — холмистый водораздел бассейна рек Волги и Северной Двины.
 Сибирские Увалы — водораздел между правыми притоками Оби и верховьями рек Казым, Надым, Пур и Таз.
 Татарский увал — археологический памятник новокаменного века 7-6 тысячелетие до н. э., близ деревни Окунево Муромцевского района Омской области.
 Увал Карабаур — возвышенность в центре плато Устюрт Корабовур, на территории Республики Каракалпакстан в составе Узбекистана и Мангыстауской области Казахстана.
 Увалы Чернушинско-Юговские — возвышенность на восточной части Восточно-Европейской (Русской) равнины. Расположена между реками Кама, Сылва, Ирень и Вишера.
 Шайтанский увал — горный хребет, протянулся на Среднем Урале с севера на юг на расстоянии более 20 км. Высшая точка — гора Караульная (486,4 м) в северной части хребта.
Увал — название населённых пунктов:

Россия 
 Увал — посёлок в Новокузнецком районе Кемеровской области.
 Увал — посёлок в составе города Курган Курганской области.
 Увал — деревня в Тавдинском городском округе Свердловской области.
 Увал — деревня в Уватском районе Тюменской области.
 Увалы — деревня в Новосёловском районе Красноярского края.
 Увал — железнодорожная станция, Свердловская железная дорога (код 76263).
 Красный Увал — деревня в Щучанском районе Курганской области.
 Новокиевский Увал — село, административный центр Мазановского района Амурской области.

Чехия 
 Ували — У́вали, Увалы () — город, расположенный в районе Прага-восток Среднечешского края.